Il doppio del torneo di tennis Internazionali di Bergamo 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Giorgio Galimberti che hanno battuto in finale Christopher Kas e Philipp Petzschner 7-5, 0-6, [13-11].

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Giorgio Galimberti (Campioni)
 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (finale)

 Stefano Galvani /  Alessandro Motti (quarti di finale)
 Flavio Cipolla /  Jan Mertl (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Bergamo 2006